Voegelin o Vögelin puede referirse a:

 Charles Voegelin, lingüista estadounidense; o
 Eric Voegelin, politólogo germano-estadounidense.